Карел Павлик (; )
 Павлик, Карел (врач) (1849—1914) — чешский врач, акушер-гинеколог и уролог, профессор.
 Павлик, Карел (офицер) (1900—1943) — офицер армии Чехословакии, герой боя за Чаянковы казармы.
 Павлик, Карел (актёр) (1912—1973) — чешский киноактёр.